В списке в хронологическом порядке представлены все заграничные турне сборной Ирландии по регби начиная с самого первого в 1899 году. Список содержит год турне, страну или страны назначения, имена официальных лиц сборной (капитана и главного тренера или менеджера), обозначение их принадлежности к определённой провинции или стране (в случае гражданства не Республики Ирландия или Северной Ирландии), а также количество тестовых и нетестовых матчей и краткое обозначение их результатов. Под тестовыми матчами понимаются встречи, проводимые против национальных сборных других стран, под нетестовыми — против клубов, сборных провинций и прочих команд (вторые, выставочные и комбинированные сборные).

Турне сборной Ирландии

Общие результаты против национальных сборных

Примечания

Литература 

Регби в Ирландии
Турне сборной Ирландии по регби